Einbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Einbach (Buchen), Stadtteil von Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Einbach (Hausach), Ortsteil von Hausach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 Einbach (Gemeinde Altschwendt), Siedlungsplatz im Ortsteil Rödham der Gemeinde Altschwendt, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Gewässer:
 Einbach (Einödbach), rechter Oberlauf des Einödbachs (zum Inns) bis vor Einöden, Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Einbach (Elz), linker Zufluss der oberen Elz beim Stadtteil Einbach, Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Einbach (Isar), linker Zufluss der Isar im Isarstausee Tölz auf der Stadtgrenze von Bad Tölz zu Oberfischbach, Gemeinde Wackersberg, beide im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Einbach (Kinzig), rechter Zufluss der Schwarzwälder Kinzig in Hausach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Einbach, Oberlaufname bis nahe Haidenkofen, Markt Wallersdorf des Lohgrabens, bei Vierhöfen, Markt Wallersdorf, Landkreis Dingolfing-Landau versickernder Bach (im Einzugsgebiet des Landgrabens, zur Donau nach Fehmbach, Gemeinde Stephansposching, Landkreis Deggendorf); alle drei Orte in Bayern

Siehe auch:
 Eibach
 Eilbach
 Einach
 Einsbach